Die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Casablanca. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 3. bis 11. April 2004 statt.

Im Einzel gewann Émilie Loit gegen Ľudmila Cervanová mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Marion Bartoli / Émilie Loit mit 6:4 und 6:2 gegen Els Callens / Katarina Srebotnik.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2004 fand vom 3. bis 5. April 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Casablanca